Guerra Civil na Costa Rica em 1823

Guerra Civil na Costa Rica em 1948 — também conhecida como Revolução Costarriquenha de 1948

Desambiguações de guerras e batalhas